een kremlin (algemeen), type bouwwerk in Rusland, waaronder:

 Kremlin van Moskou
 Kremlin van Novgorod
 Kremlin van Nizjni Novgorod
 Kremlin van Kazan
 Kremlin van Rostov
 Kremlin van Smolensk
 Kremlin van Rjazan
 Kremlin van Pskov
 Kremlin van Toela

Plaatsen: 

 Kremlin (Montana) 
 Kremlin (Oklahoma) 

ook gebruikt in de betekenis:

 Regering van de Sovjet-Unie
 Regering van Rusland